Гней Сентий Сатурнин (Gnaeus Sentius Saturninus) е име на римските политици:

 Гней Сентий Сатурнин (консул 4 г.), суфектконсул 4 г.
 Гней Сентий Сатурнин (консул 41 г.), консул 41 г.